Pleasant View Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant View Township (Illinois)
 Pleasant View Township (Kansas)
 Pleasant View Township (Minnesota)
 Pleasant View Township (Nebraska)
 Pleasant View Township (North Dakota)
 Pleasant View Township (Oklahoma)
 Pleasant View Township (South Dakota)